Pozo puede referirse a:

 Pozo, la excavación o túnel vertical que perfora la tierra hasta una profundidad suficiente para alcanzar la reserva de agua subterránea de una capa freática u otros fluidos, como el petróleo.
 Pozo (minería), el acceso a las minas.
 Pozo (apellido), un apellido español.
 Pozo (Abegondo), una aldea de la parroquia de Vizoño, del municipio de Abegondo, en la provincia de La Coruña, en la comunidad autónoma de Galicia (España).